Whau ist der Trivialname in maorischer Sprache für mehrere neuseeländische Pflanzenarten:

 Pseudopanax arboreus
 Entelea arborescens